Ел Агва де лос Којотес има више значења:

 Ел Агва де лос Којотес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агва де лос Којотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику